En Pologne, Jakubów est le nom :

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Jakubów, dans le powiat de Mińsk,
 du village de Jakubów, chef-lieu de cette gmina,
 du village de Jakubów, dans le powiat de Białobrzegi,
 du village de Jakubów, dans le powiat de Przysucha,
 du village de Jakubów, dans la gmina de Błędów, dans le powiat de Grójec,
 du village de Jakubów, dans la gmina de Goszczyn, dans le powiat de Grójec.

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Jakubów, dans le powiat de Polkowice,
 du village de Jakubów, dans le powiat de Świdnica,
 du village de Jakubów, dans le powiat de Ząbkowice Śląskie.

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Jakubów, dans le powiat de Rawa,
 du village de Jakubów, dans le powiat de Skierniewice.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Jakubów, dans le powiat de Jędrzejów,
 du village de Jakubów, dans le powiat de Włoszczowa.